

Musique

Groupe 

 Get Ready! est un boys band belge actif depuis 1996.

Chanson 

 Get Ready est une chanson des Temptations sortie en 1966.
 Get Ready est une chanson de Rare Earth sortie en 1969.
 Get Ready est une chanson de Sublime sortie en 1996.
 Get Ready est une chanson de Ma$e sortie en 1999.

Album 

 Get Ready est un album de Rare Earth sorti en 1969.
 Get Ready est un album de Kleeer sorti en 1982.
 Get Ready! est un album de 2 Unlimited sorti en 1992.
 Get Ready est un album de Virtue! sorti en 1999.
 Get Ready est un album de New Order sorti en 2001.
 Get Ready est un album de Gilbert Montagné sorti en 2006.
 Get Ready est un album d'Human Nature sorti en 2007.
 Get Ready♡ est un album de Tomomi Itano sorti en 2016.